William Kent (1685-1748) – angielski architekt, malarz
 William Kent (1864-1928) – amerykański polityk, członek Izby Reprezentantów